Edificio postale di Roma Nomentano in piazza Bologna
Edificio postale di Roma in viale Mazzini
Edificio postale in via Marmorata
Edificio postale in via Taranto